Musco ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Musco (* 1944), italienischer Jurist
 Ettore Musco (1899–1990), italienischer General
 Mario Musco (1912–1940), italienischer Soldat
 Nino Musco, italienischer Schauspieler
 Stefano Musco (* 1989), italienischer Motorradrennfahrer